christiania (skiën), een manoeuvre bij het skiën
 Kristiania/Christiania, de oude naam van Oslo tussen 1624 en 1925
 Vrijstad Christiania, een hippie/krakerswijk in Kopenhagen